Icon () — название альбомов и сборников различных музыкальных групп.
 Одноимённая серия сборников Universal Music, включая:
 Icon — сборник Nirvana (2010)
 Icon — сборник Limp Bizkit (2011)
 и ещё более 30 аналогичных сборников других исполнителей
 Icon — альбом Paradise Lost (1993)